dieser Artikel behandelt die niederländische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich

Die Niederlande nahmen zum zweiten Mal nach 1934 an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil.

Qualifikation 

Gruppe 9

In der Gruppe 9 spielten die Niederlande gegen Belgien und Luxemburg. Nachdem Luxemburg gegen die beiden Favoriten der Gruppe jeweils verloren hatte, war das letzte Spiel zwischen Belgien und Niederlande, das 1:1 endete, bedeutungslos, denn beide Mannschaften hatten sich bereits für die Endrunde qualifiziert.

Aufgebot

Turnier 

In Le Havre erreichten die Niederländer gegen die ČSR, einen Geheimfavoriten des Turniers, ein 0:0 nach 90 Minuten. In der Verlängerung trafen jedoch Kostalek, Nejedlý und Zeman zum 3:0 für die Tschechoslowaken, und das niederländische Team musste erwartungsgemäß die Heimreise antreten.

Weblinks 

1938
Niederlande